Himerio es el nombre de:

 Himerio, filósofo griego de Bitinia;
 Himero, gobernador de Babilonia en el periodo arsácida;
 Himerio de Tarragona, un arzobispo de esta ciudad de España (ca. 385);
 Himerio de Nicomedia, un obispo de esta ciudad, capital de Bitinia;
 Himerios, un almirante y estadista bizantino (fl. 900–920);
 Varios santos cristianos:
 Himerio de Immertal;
 Himerio de Cremona;
 Himerio de Bosto;
 Himerio, otro nombre de San Cameliano, obispo de Troyes.